11-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 2017 проводился в городе Тайчжун (Тайвань) с 29 ноября по 4 декабря 2017 года с участием 10 команд.

На Тайване женский чемпионат Азии проводился в 3-й раз, в городе Тайчжун впервые.

Чемпионами Азии (в 6-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Филиппин. Третье место заняла сборная Китайского Тайбэя (Тайваня).

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 5 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2017 год в софтболе
2017
Софтбол
Международные соревнования по софтболу на Тайване
Тайчжун

Чемпионаты Азии на Тайване
Софтбол
Ноябрь 2017 года
Декабрь 2017 года